Двенадцатая симфония:
 Симфония № 12 (Брайан), 1957
 Симфония № 12 (Вайнберг)
 , 1957
 Симфония № 12 (Гайдн), 1763
 , 1768
 Симфония № 12 (Гласс), 2018
 , 1961
 Симфония № 12 (Моцарт), 1771
 Симфония № 12 (Мясковский), 1932
 Симфония № 12 (Слонимский)
 Симфония № 12 (Хаханов)
 Симфония № 12 (Шостакович) «1917-й год», 1961

 012